Rhagadostoma är ett släkte av lavar. Rhagadostoma ingår i familjen Nitschkiaceae, ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhagadostoma